Kolu kan syfta på:

Geografi

Estland 
1 Kolu, Harjumaa, en by i Kose kommun i landskapet Harjumaa
2 Kolu, Järvamaa, en by i Türi kommun i landskapet Järvamaa, 
3 Kolu, Läänemaa, en by i Ridala kommun i landskapet Läänemaa

Finland 
4 Kolunkanava, kanal, Norra Savolax, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar